Herlong steht für:

 Herlong (Kalifornien), eine Ortschaft im Lassen County im US-Bundesstaat Kalifornien

Herlong ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Sydney Herlong junior (1909–1995), amerikanischer Politiker
 Bertram Nelson Herlong (1934–2011), US-amerikanischer Bischof